Yahia Boushaki (1935–1960) (Árabe: يحي بوسحاقي) fue un líder nacionalista argelino durante la guerra de independencia de Argelia.

Educación 
Boushaki nació en 1935 en el pueblo de Soumâa al sur de la actual ciudad de Thenia, a unos 50 km al este de la gran ciudad de Argel, y su familia desciende del teólogo malikita Sidi Boushaki (1394-1453), quien fundó la Zawiya de Sidi Boushaki en 1440 durante el siglo XV.

Su padre es  (1883-1985), veterano de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) que regresó del línea Maginot con el grado de cabo de los escaramuzadores argelinos, mientras que su madre es Khedaouedj Boumerdassi, descendiente de sufíes y teóloga Sidi Boumerdassi, quien fundó Zawiya de Sidi Boumerdassi en 1714 durante el siglo XVIII.

Su abuelo  (1855-1965) era Muqaddam de Tariqa Rahmaniyyah en la Baja Cabilia y sus tíos paternos y maternos eran imanes musulmanes al igual que sus primos.

Luego recibió una educación religiosa según la referencia Islámica argelina además de una conciencia política según la ideología del nacionalismo independentista argelino a través de su tío paterno Mohamed Seghir Boushaki (1869-1959), quien fue concejal municipal electo desde 1919 hasta 1939.

Además de su actividad académica en este ambiente sufí bajo el patrocinio inmediato del imán Brahim Boushaki (1912-1997), trabajó en la agricultura y la ganadería cerca de los pueblos de los alrededores de Meraldene, Tabrahimt, Gueddara, Azela y Mahrane.

Actividad política 
Desde su adolescencia se manifestó claramente su deseo de engrosar las filas de las actividades separatistas clandestinas en Argelia.

Se inspiró en el fracaso de las actividades políticas propugnadas por el proceso político que siguió a la proclamación de la petición n°30 de derechos políticos y civiles del 18 de julio de 1920 que pretendía obtener los derechos políticos y civiles de los indígenas argelinos al mismo tiempo. en pie de igualdad con los colonos europeos en Argelia, y cuyo fracaso fue consumado por las masacres de mayo de 1945.

Luego se unió al  (MTLD) y la  (OS) para preparar la insurrección contra el colonialismo francés.

Combate militar 

Tan pronto como estalló la revolución argelina, se unió a las filas del Frente de Liberación Nacional (FLN) como comisario político, y al  (ALN) como soldado y luego como oficial militar en Cabilia y en Mitidja plaione.

El capitán Boushaki inició extensas operaciones de sabotaje de propiedades coloniales y participó con sus soldados en varias batallas entre Thenia y Bouira contra paracaidistas franceses, lo que resultó en la destrucción de varios aviones de combate pertenecientes a la fuerza aérea francesa.

Sincronizó sus operaciones en concierto con el mando de la región militar con base en el bosque de Zbarbar donde estaba atrincherado su amigo el periodista  (1921-1959).

Muerte 

Boushaki preparó en el provincia de Blida con un comando de la Ejército de Liberación Nacional (ALN) una operación contra las Fuerzas Armadas francesas durante el mes de diciembre de 1960 con el fin de desconfinar la presión represiva contra el maquis muyahidines al este de Argel.

Esta gran operación se produjo justo después de las , que acabaron con el mito de la Argelia francesa al abrir el camino a la instauración de una Argelia soberana e independiente, y así fue como se celebró el nuevo año, traer consigo el atisbo de la autodeterminación argelina acentuando la presión de la guerrilla sobre las tropas coloniales.

Así, mientras era capitán de una unidad Moussabiline, murió en combate en Meftah el 28 de diciembre de 1960 durante la batalla de Souakria junto a Abdelkader Madjène y otros moussabiline, logrando el resto de la unidad mezclarse con la maquis circundante.

Homenajes 

Dio su nombre a un importante distrito de Argel al norte del  en el municipio de Bab Ezzouar y que lleva por nombre el distrito chino Yahia Boushaki.

También dio su nombre póstumo a una calle de Thenia en la provincia de Bumerdés que lleva el nombre de Calle Yahia Boushaki, la antigua Avenue Jean Colonna d'Ornano.

Una promoción de oficiales del Ejército Nacional Popular de Argelia (ANP) se denominó Promoción Yahia Boushaki en 1995 durante su formación en la École Supérieure de la Défense Aérienne du Territoire (ESDAT). Cuatro promociones de oficiales de la Gendarmería Nacional de Argelia fueron nombradas Promociones de Yahia Boushaki a partir del 16 de junio de 2008.

El general Abdelmalek Guenaïzia (1936-2019), acompañado de varios ministros del gobierno argelino, otorgó personalmente el nombre de Yahia Boushaki a los elementos activos de estas cuatro promociones. En Argelia y en la histórica Wilaya IV, es considerado un héroe nacional.

Referencias 

Hombres
Nacidos en 1935
Nacidos en Thenia
Personas de Thenia
Fallecidos en 1960
Fallecidos en Blida
Fallecidos en Argelia
Asesinatos en 1960
Argelinos
Cabileños
Bereberes
Asharismo
Sufíes
Familia Boushaki
Mártires musulmanes
Ejecutados de Francia
Militares ejecutados
Políticos ejecutados
Revolucionarios de Argelia
Boushaki
Boushaki
Políticos del Frente de Liberación Nacional (Argelia)
Héroes nacionales de Argelia
Nacionalismo en Argelia
Guerra de Argelia